Casey Dellacqua era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Ons Jabeur che ha battuto in finale An-Sophie Mestach 7–6(7–2), 6–2.

Teste di serie 

  Zheng Saisai (secondo turno)
  Erika Sema (quarti di finale)
  Monique Adamczak (Primo turno, ritiro)
  Yurika Sema (primo turno)

  Zarina Dijas (quarti di finale)
  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)
  Ksenija Lykina (ritiro)
  Amra Sadiković (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fukuoka International Women's Cup 2013